

Lokalizacje

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Kórnik

Zobacz też 
 Burgstädt
 Bürgstadt